Selca so pogosto krajevno ime.

Slovenija 
 Selca, Železniki

Hrvaška 
 Selca kod Bogomolja
 Selca kod Starog Grada
 Selca, Brač 
 Selca, Buzet

Glej tudi 
 Selce (razločitev)
Sela (razločitev)
Selnica (razločitev)
Selica